Post Danmark Rundt 2013 var den 23. udgave af det danske cykeletapeløb Post Danmark Rundt. Løbet blev vundet af Wilco Kelderman fra Belkin Pro Cycling Team..

Løbet var over seks etaper og startede 31. juli 2013 i Silkeborg, og sluttede søndag den 4. august med opløb på Frederiksberg Allé på Frederiksberg i København.

Løbets kongeetape var 3. etape, hvor rytterne skulle op ad den stejle stigning på Kiddesvej i Vejle fire gange inden de kunne passere målstregen.

Deltagere

Etaper

Klassementerne og trøjernes fordeling gennem løbet

Eksterne henvisninger 
 Post Danmark Rundts hjemmeside

 Ruten 2013

Referencer 

2013
UCI Europe Tour 2013